Carl eller Karl Christensen har flere betydninger:

Personer:
 Carl Christensen (sadelmager) (1811-1887) – dansk sadelmager og politiker (Carl Adolf Ferdinand Christensen)
 Carl Christensen (øjenlæge) (1833-1912) – dansk øjenlæge, dr.med.
 Carl Christensen-Ordrup (1846-1916) – dansk forstander og forfatter
 Carl Christensen (botaniker) (1872-1942) – dansk botaniker (Carl Frederik Albert Christensen)
 Karl Christensen (forfatter) (1877-1968) – dansk forfatter og embedsmand
 Carl Christensen (forsikringsdirektør) (1897-1976) – dansk forsikringsdirektør
 Carl Christensen (direktør) (1899-1984) – dansk grundlægger af og direktør for Aktieselskabet Carl Christensen
 Carl Christensen (proprietær) (1904-1995) – dansk proprietær
 Karl O. Christensen (1908-1976) – dansk grosserer og direktør
 Karl Christensen (borgmester) (født 1941) – fhv. borgmester i Hadsund Kommune
 Carl Christensen (atlet) – dansk atlet

Desuden:
 Carl C. Christensen (1866-1960) – dansk forfatter
 Carl Christian Christensen (1860-1935) – dansk lektor, geograf
 Carl H. Christensen (1864-1931) – dansk bankdirektør og politiker
 Carl Henrik Dons Christensen (1942-1995) – dansk amtsdirektør
 Carl Johannes Christensen (1897-1971) – dansk bankdirektør
 Carl Jørgen Christensen (1857-1921) – dansk tandlæge, professor
 Carlo Christensen (1903-1976) – dansk konsul, kulturrådgiver

Andet:
 Aktieselskabet Carl Christensen – dansk autokomponentvirksomhed, også kendt som CAC